Koroll ist der Familienname folgender Personen:
 Cliff Koroll (* 1946), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Lisa-Marie Koroll (* 1997), deutsche Schauspielerin